Flüebach ist ein Schweizer Gewässername, welcher sich von Flüe ableitet:

 Flüebach (Dünnern), linker Zufluss der Dünnern in der Gemeinde Egerkingen im Kanton Solothurn
 Flüebach (Kleine Fontanne), linker Zufluss der Kleinen Fontannen im Kanton Luzern
 Flüebach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs, einem Zufluss der Langete, im Kanton Bern
 Flüebach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs im Kanton Bern
 Flüebach (Rütibach), linker Quellbach des Rütibachs, welcher in den Schwarzenburger Dorfbach mündet, im Kanton Bern
 Flüebach (Schliefbach), rechter Oberlauf des Schliefbachs bis in Flüh, Gemeinde Hofstetten-Flüh, Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Flüelabach